Time-Life Building est le nom de plusieurs immeubles :
 Time-Life Building de Chicago, 
 Time-Life Building de New York.